Leister peut désigner :

Patronyme 
Frederick Leister (1885-1970), acteur anglais ;
Karl Leister (1937-), clarinettiste allemand.

Autres 
Groupe Leister, entreprise suisse de construction mécanique.